Набэсима Наотака:

 Набэсима Наотака (1651—1740) — самурай княжества Сага.
 Набэсима Наотака (1800—1873) — 9-й даймё княжества Оги.
 Набэсима Наотака (1806—1847) — самурай княжества Сага.